Puchar Rumunii w Rugby Union Mężczyzn 2012 – sześćdziesiąta szósta edycja Cupa României w rugby union. Zarządzane przez Federațiă Română de Rugby zawody odbywały się w dniach 1 września – 1 grudnia 2011 roku. Obrońcą tytułu był zespół RCM Timișoara.

Cztery spotkania rozgrywek zostały oddane walkowerem – trzy w 1/8 finału i jeden ćwierćfinał.

Sędziowie półfinałów zostali ogłoszeni 20 listopada, natomiast na arbitra finału został wyznaczony posiadający doświadczenie międzynarodowe, między innymi z Junior World Rugby Trophy 2012, Vlad Iordăchescu.

W decydującym meczu spotkały się zespoły CSM Universitatea Baia Mare i CSA Steaua Bukareszt i była to ich czwarta w historii potyczka w finale Cupa României. W zakończonym w październiku sezonie SuperLigi natomiast spotkały się pięciokrotnie, a wszystkie mecze na swoją korzyść rozstrzygnęła drużyna z Baia Mare. Podtrzymała dobrą passę również w tym spotkaniu, pokonując stołeczny zespół 9–3 zdobywając tym samym Puchar Rumunii.

Część spotkań była transmitowana przez Rugby TV.

System rozgrywek 
Federațiă Română de Rugby w marcu 2012 roku ustaliła ramowy program turnieju – wzięły w nim wszystkie drużyny uczestniczące w organizowanych przez nią centralnych rozgrywkach: SuperLigi, Divizia Naţională oraz Divizia A. Pierwsze do rywalizacji przystąpiły drużyny z dwóch niższych lig (szesnaście drużyn z Divizia Naţională oraz Divizia A), które rywalizowały na początku września, zwycięzcy tych meczów awansowali do drugiej rundy, gdzie spotkali się 10 listopada z rozstawionymi ośmioma drużynami z najwyższej klasy rozgrywkowej. Osiem rozegranych spotkań wyłoniło ćwierćfinalistów, którzy rywalizowali 17 listopada o awans do półfinału. Mecze półfinałowe odbyły się 24 listopada, a finał rozgrywek 1 grudnia.

Losowania par poszczególnych rund zostały przeprowadzone 20 sierpnia, 5, 13 i 19 listopada. Spotkania w pierwszych dwóch rundach były rozgrywane na boisku drużyny z niższej ligi, począwszy od ćwierćfinału natomiast odbywały się na neutralnym stadionie – niestawienie się na mecze było zagrożone sankcjami.

Rozgrywki

Drabinka

1. runda

2. runda

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Rozgrywki pucharowe rugby union w Rumunii
2012 w rugby union
2012 w Rumunii